Malardot est un patronyme porté par :
Charles-André Malardot (1817-1879), un graveur et un peintre français ;
Paule Malardot (1898-?), une journaliste et écrivaine française.